Френдзона ( — «зона дружбы») может означать:
 Френдзона — понятие, означающее дружеские отношения между мужчиной и женщиной, когда один из них (обычно мужчина) пытается перевести их в романтические или сексуальные.
 «Френдзона» — российская музыкальная группа.

Примечания